World Cup i bandy 2014 spelades i Göransson Arena i Sandviken i Sverige under perioden 8 till 11 oktober 2015. Vann turneringen gjorde ryska HK Jenisej, som finalslog svenska Sandvikens AIK med 5-0.

Deltagande lag
 Från : IF Ready
 Från : Mikkelin Kampparit
 Från : Bajkal Energija, Dynamo Moskva, HK Jenisej, SKA Neftianik
 Från : Bollnäs GoIF, Broberg, Edsbyns IF, Hammarby IF, IFK Vänersborg, Sandvikens AIK, Villa Lidköping BK, Västerås SK

Gruppspel
De två bästa lagen i grupp A samt de tre bästa lagen i grupp B och C gick vidare till slutspel.

Grupp A

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp B

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp C

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Referenser

Noter

Externa länkar
 World Cup

Sport i Sverige 2015
Bandysäsongen 2015/2016
2015
Sport i Sandviken
Bandy